El nombre Asir puede referirse a:

Asir, una de las provincias de Arabia Saudita.
Emirato Idrisid de Asir, un estado en el actual territorio de Asir
Asir, una publicación uruguaya editada entre 1948 y 1959.